Loing est un toponyme désignant généralement la rivière Loing située en France et traversant les départements de l'Yonne, du Loiret et de Seine-et-Marne.

Loing se retrouve également dans les toponymes français indiqués ci-dessous.

Toponyme

Communes
Bagneaux-sur-Loing, commune française de Seine-et-Marne
Châlette-sur-Loing, commune française du Loiret
Conflans-sur-Loing, commune française du Loiret
Dammarie-sur-Loing, commune française du Loiret
Fontenay-sur-Loing, commune française du Loiret
Grez-sur-Loing, commune française de Seine-et-Marne
La Madeleine-sur-Loing, commune française de Seine-et-Marne
Montigny-sur-Loing, commune française de Seine-et-Marne
Moret-sur-Loing, commune française de Seine-et-Marne
Sainte-Colombe-sur-Loing, commune française de l'Yonne
Souppes-sur-Loing, commune française de Seine-et-Marne

Canton
Canton de Châlette-sur-Loing, canton du Loiret
Canton de Moret-sur-Loing, canton de Seine-et-Marne

Communauté de communes 
 Communauté de communes Gâtinais-Val de Loing, en Seine-et-Marne
 Communauté de communes Moret Seine et Loing, en Seine-et-Marne

Hydronyme 
 Loing, une rivière du département français de la Vendée et un affluent droit du Lay

Voir aussi
Agglomération montargoise et rives du Loing, structure intercommunale française
Canal du Loing, canal du Loiret et de Seine-et-Marne
Gare de Bagneaux-sur-Loing, gare de Seine-et-Marne
Gare de Montigny-sur-Loing, gare de Seine-et-Marne
Pont de Grez-sur-Loing, pont de Seine-et-Marne
Radio Montargis Vallée du Loing, radio locale du Loiret
Viaduc du Loing (A19), pont métallique du Loiret

Homonymie de toponyme